CHN steht für:
 Volksrepublik China (ISO 3166, Landeskenner der ITU und IOC)
 CHN-Elementaranalyse, Bezeichnung für eine chemische Analyse bzw. das dazu notwendige Analysengerät
 Isocyanwasserstoff

chn steht für:
 Chinook Wawa (ISO-639-3-Code), Lingua franca im nordamerikanischen Pazifikraum

CHN